Beep ou BEEP pode referir-se a:

 Beep - terceiro single do álbum de estréia das Pussycat Dolls, PCD.
Beep (som) - sinal audível emitido por um computador ou uma outra máquina através de um altifalante.

Desambiguação

fr:Bip